Bernburg může znamenat:

 Bernburg, okresní město v Sasku-Anhaltsku
 Bernburg, zřícenina hradu nedaleko Rottweilu v Bádensku-Württembersku
 zemský okres Bernburg, okres v Sasku-Anhaltsku

Bernburg je rovněž příjmení:

 Gerhard Richter-Bernburg (1907–1990), německý geolog
 Katharina Bernburg (~1550–1597), oběť čarodějnických procesů